Cubilla puede estar referido a:

Insecto 
 Meloe género de coleóptero conocido popularmente, entre otras, cubilla.

Personas 
 César Cubilla Mencia (1938-2004), futbolista y entrenador paraguayo.
 Cristóbal Cubilla Delgadillo (1962-), exfutbolista y actual entrenador paraguayo.
 Luis Alberto Cubilla Almeida (1940-2013), jugador de fútbol y entrenador uruguayo.
 Pedro Ramón Cubilla Almeida (1933-2007), futbolista profesional y entrenador uruguayo.
 Rodrigo Cubilla (1986-), futbolista uruguayo.
 Walter Silvestre Cubilla (1989-), futbolista argentino.

Geografía (lugares, territorios, localidades, etc) 
En España
 Cubilla, villa y municipio de la provincia de Soria, Comunidad Autónoma de Castilla y León, España.
 Puerto de La Cubilla, paso de montaña que une las provincias de León y Asturias.